La Federation Cup 2017-2018 è stata la 7ª edizione (la 1ª con la denominazione attuale) della omonima competizione italiana di hockey su pista. La competizione ha avuto luogo dal 21 aprile al 10 giugno 2018 con la disputa delle final eight presso il Palasport di Sandrigo. 

Il trofeo è stato conquistato dal  per la prima volta nella sua storia superando in finale il .

Risultati

Prima fase

Girone 1

Girone 2

Girone 3

Girone 4

Girone 5

Girone 6

Girone 7

Girone 8

Final Eight 
La Final Eight della manifestazione si è disputata nei giorni 9 e 10 giugno 2018 presso il Palasport di Sandrigo.

Collegamenti esterni 
 
 

Coppa di lega di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 2017
Tornei per club di hockey su pista nel 2018